DNC peut signifier :
  (en français, commande numérique directe), un type de commande numérique ;
 Democratic National Committee (en français, Comité national démocrate), un organisme politique américain chargé de diriger le Parti démocrate au niveau national.